Amerikai Egyesült Államok
 Fishtrap (Alabama)
 Fishtrap (Kentucky)
 Fishtrap (Washington)